Province della Prussia
 provincia della Prussia Occidentale
 provincia della Prussia Orientale